Arcangeli se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Alceste Arcangeli
 Giovanni Arcangeli